Хикилпан има више значења:

 Хикилпан, Естасион Бонанза (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хикилпан, Нуево Миленио (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хикилпан, Ранчо Кемадо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хикилпан (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хикилпан (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Хикилпан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику